Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1956 складався з двох етапів: кандидатського турніру і чемпіонського матчу-турніру трьох. Ольга Рубцова виграла чемпіонський матч і стала четвертою чемпіонкою світу в історії шахів.

Рубцова виграла кандидатський турнір і мала грати в чемпіонському матчі проти чинної тоді чемпіонки Єлизавети Бикової. Однак ФІДЕ вирішила, що чемпіонство будуть між собою вирішувати три провідні шахістки: Рубцова, Бикова і екс-чемпіонка Людмила Руденко, яка програла в попередньому чемпіонському матчі.

Кандидатський турнір 1955 року 

Кандидатський турнір проходив у Москві в жовтні 1955 року. Рубцова виграла змагання, лише на пів очка випередивши найближчу переслідувачку.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1955
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || — || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 15 ||
|-
| 2 ||  || 1 || — || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 14½ ||
|-
| 3 ||  || 1 || ½ || — || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14 ||
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || 0 || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ ||
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || — || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 ||
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || — || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ ||
|-
| 7 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || — || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 ||
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || — || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 11½ ||
|-
| 9 ||  || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || — || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 10 ||
|-
| 10 ||  || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || — || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 9½ || 84.25
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 70.50
|-
| 12 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 67.75
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 63.75
|-
| 14 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || — || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 7 ||
|-
| 15 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || — || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 6½ || 53.75
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 43.25
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || — || 1 || 0 || ½ || 5½ ||
|-
| 18 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || — || 1 || ½ || 4½ ||
|-
| 19 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || — || 1 || 4 ||
|-
| 20 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || — || 2 ||
|}

Чемпіонський матч-турнір трьох 1956 
Матч-турнір трьох за звання чемпіонки світу з шахів проходив від 21 серпня до 25 вересня 1956 року в Москві.

Головний арбітр — Ф. Андерссон (Швеція).

Учасниці: чемпіонка світу Єлизавета Бикова, переможниця турніру претенденток 1955 року Ольга Рубцова і екс-чемпіонка світу Людмила Руденко . Турнір складався з 8-ми кіл, по 3 тури в кожному. Боротьба за 1-е місце точилася між Биковою і Рубцовою. Перед останнім, 24-м туром, Бикова випереджала Рубцову на пів очка, але була в цьому турі вільна від гри. Рубцова перемогла в останньому турі Руденко і, випередивши Бикову на пів очка, стала 4-ю чемпіонкою світу в історії шахів.

Таблиця матчу

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 241. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1956 у шахах